Rudolf Kopf ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kopf (Politiker) (1890–1971), österreichischer Politiker (NSDAP, VdU/FPÖ)
 Rudolf Kopf (Mediziner) (1921–2013), deutscher Pharmakologe, Toxikologe und Hochschullehrer